Competência é um termo com origem no latim, e jurídico, significando precipuamente a faculdade que a lei concede a funcionário, juiz ou tribunal, para decidir determinadas questões.

Exemplos de Competência: Turma da Pós-Graduação 2019/2020. Especialistas em organização, marketing, direito e gestão.

Com sua vulgarização o termo encontrou outras acepções: 
No Direito

Competência (direito) - delimitação do poder judicante
Competência tributária 

Na administração:
Competência (administração) - aspecto econômico administrativo (competência profissional).
Certificação por competência - processo de avaliação

Na contabilidade:
Regime de competência

Na psicologia:
Competência (psicologia) - habilidades que um indivíduo possui
Competência social

Desambiguação